Генри Чарльз Сомерсет (; 22 декабря 1766 — 23 ноября 1835) — английский аристократ и политик-тори, 6-й герцог Бофорт, 8-й маркиз Вустер, 12-й граф Вустер, 14-й барон Герберт и 6-й барон Ботетур с 1803 года (до этого носил титул учтивости маркиз Вустер), кавалер ордена Подвязки.

Биография 
Генри Сомерсет родился 22 декабря 1766 года. Он был старшим сыном Генри Сомерсета, 5-го герцога Бофорта (1744—1803), и Элизабет Боскавен (1747—1828), и с рождения до принятия герцогского титула в 1803 году носил титул учтивости маркиз Вустер . Сомерсет окончил Вестминстерскую школу в Лондоне и Тринити-колледж в Оксфорде, получив степень магистра искусства (1786). Он заседал в Палате общин Великобритании от Монмута (1788—1790), Бристоля (1790—1796) и Глостершира (1796—1801, 1801—1803). В октябре 1803 года, после смерти отца, Сомерсет унаследовал родовые титулы и владения, став 6-м герцогом Бофортом и членом Палаты лордов. Он занимал должности лорда-лейтенанта Монмутшира (1771—1799), Брекнокшира (1787—1803) и Глостершира (1810—1835). Герцог нёс корону королевы на коронации Вильгельма IV и Аделаиды Саксен-Мейнингенской 8 сентября 1831 года. В 1812 году он стал констеблем замка Сен-Бриавель и хранителем Динского леса, в 1834 — верховным стюардом Бристоля. В 1805 году Бофорт стал кавалером Ордена Подвязки.

Семья 
16 мая 1791 года маркиз Вустер женился в Ламбетской церкви Лондона на леди Шарлотте Софии Левесон-Гоуэр (1771—1854), дочери Гренвиля Левесон-Гоуэра, 1-го маркиза Стаффорда, и леди Сюзанны Стюарт. В этом браке родились четверо сыновей и восемь дочерей:

 Генри Сомерсет, 7-й герцог Бофорт (5 февраля 1792 — 17 ноября 1853);
 Лорд Гренвиль Чарльз Генри Сомерсет (22 декабря 1792 — 23 февраля 1848);
 Лорд Уильям Джордж Генри Сомерсет (1 декабря 1793 — 13 января 1794);
 Леди Шарлотта София Сомерсет (25 апреля 1795 — 12 ноября 1865), жена Фредерика Гофа, 4-го барона Калторпа;
 Леди Элизабет Сьюзен Сомерсет (23 июня 1798 — 16 апреля 1876), жена капитана лорда Эдварда О’Брайена, после его смерти — генерал-майора Джеймса Орда.
 Леди Джорджиана Августа Сомерсет (8 октября 1800 — 30 марта 1865), жена Гренвиля Дадли Райдера;
 Лорд Эдвард Генри Сомерсет (17 июня 1802 — 19 февраля 1803);
 Леди Сьюзен Каролина Сомерсет (10 мая 1804 — 4 февраля 1886), жена Джорджа Чамли, 2-го маркиза Чамли;
 Леди Луиза Элизабет Сомерсет (10 мая 1806 — 26 августа 1892), жена Джорджа Финча;
 Леди Изабелла Сомерсет (19 августа 1808 — 4 февраля 1831), жена полковника Томаса Генри Кингскота;
 Леди Гарриет Бланш Сомерсет (18 августа 1811 — 25 мая 1885), жена Рэндольфа Стюарта, 9-го графа Галлоуэя;
 Леди Мэри Октавия Сомерсет (16 июля 1814 — 7 сентября 1906), жена сэра Уолтера Фаркуара, 3-го баронета.

Герцог Бофорт умер в Бадминтон-хаусе, Глостершир, и был похоронен в местной церкви Святого Михаила и всех Ангелов 2 декабря 1835 года.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by The Duke of Beaufort

Сомерсеты
Бароны Герберт
Бароны Ботетур
Графы Вустер
Маркизы Вустер
Герцоги Бофорт
Кавалеры ордена Подвязки
Выпускники Тринити-колледжа (Оксфорд)
Члены парламента Соединённого королевства (1801—1802)
Члены парламента Соединённого королевства (1802—1806)
Лорды-лейтенанты Монмутшира
Лорды-лейтенанты Брекнокшира
Лорды-лейтенанты Глостершира